Die Copa América – bis 1972 Campeonato Sudamericano de Fútbol – ist ein kontinentales Turnier für Fußball-Nationalmannschaften zur Ermittlung des Südamerikameisters im Fußball, das seit 1916 von der CONMEBOL ausgerichtet wird. Der Austragungsmodus wurde mehrfach verändert. Teilnehmer sind traditionell die Mitglieder des Verbandes, nämlich die südamerikanischen Staaten Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela.

Seit 1993 werden auch Fußballmannschaften aus Nord- und Mittelamerika eingeladen. Für gewöhnlich sind dies der Sieger und der Zweitplatzierte des CONCACAF Gold Cup, der Kontinentalmeisterschaft des nord- und mittelamerikanischen Verbandes CONCACAF. Weit seltener wird auch eine Mannschaft aus Asien eingeladen. In den Jahren 1999 und 2019 war dies die japanische Fußballnationalmannschaft. Im Jahr 2019 nahm zudem die katarische Fußballnationalmannschaft teil, da eine Teilnahme von Ländern des CONCACAF aufgrund des parallel stattfindenden CONCACAF Gold Cup 2019 nicht möglich war.

Geschichte 

Die Copa América ist nach dem Olympischen Fußballturnier das zweitälteste noch stattfindende Fußballturnier für Nationalmannschaften. Erstmals wurde es 1916 zu Ehren der Unabhängigkeit der Vereinigten Provinzen des Río de la Plata ausgetragen, die vor allem den Vorgängerstaat und eine weiterhin offizielle Bezeichnung Argentiniens darstellen, aber auch das heutige Uruguay umfassten. Schon 1910 war ein Campeonato Sudamericano mit drei Teilnehmern durchgeführt worden, welches Argentinien gewonnen hatte und manchmal als erste Copa América bezeichnet wird. Bis 1967 hieß das Turnier wie der Vorgänger von 1910 Campeonato Sudamericano, seit 1975 Copa América. Bereits 1910 wurde um eine frühere Trophäe namens „Copa América“ gespielt. Infolge des organisatorischen Erfolgs von 1916 stiftete das argentinische Außenministerium der CONMEBOL 1917 die heutige Copa América. Diese wurde zur ersten offiziell angesetzten Neuauflage 1917 eingeführt, während man 1916 noch ohne Trophäe hatte auskommen müssen. Der Verband CONMEBOL hatte sich erst während des Turniers von 1916 am argentinischen Unabhängigkeitstag gegründet, nachdem der uruguayische Vertreter Héctor Rivadavia die Chance dazu ergriffen hatte. Seit 1997 gibt es mit der „Copa Bolivia“ außerdem einen Pokal, der an den unterlegenen Finalisten geht und den Bolivien 1997 im eigenen Land als erstes überreicht bekam.

Im Gegensatz zu anderen Kontinentalturnieren wie der Fußball-Europameisterschaft gibt es bei der Copa América, bis auf eine Ausnahme 1967, keine Qualifikationsspiele, was an der geringen Mitgliedszahl der CONMEBOL liegt. Am ersten Turnier 1916 nahmen vier Mannschaften teil; erstmals 1975 nahmen alle zehn derzeitigen Mitgliedsverbände teil. Kein Verband nahm an allen Meisterschaften teil. Während das Turnier lange Zeit ein großes Rundenturnier aller Teilnehmer darstellte, wurde es mittlerweile an den bekannten Modus anderer internationaler Turniere angepasst und beinhaltet eine Gruppenphase mit drei Gruppen sowie eine K.-o.-Runde, die mit dem Viertelfinale beginnt. Dies macht stets die Einladung zweier Gastmannschaften notwendig, da für die Gruppenphase zwölf Teilnehmer benötigt werden. Stammgast ist Mexiko.

Die Copa América Centenario 2016 war eine Sonderausgabe der Copa América. Das Turnier fand – anlässlich des 100-jährigen Bestehens des südamerikanischen Fußballverbandes CONMEBOL – erstmals außerhalb von Südamerika, in den Vereinigten Staaten, statt. Neben den zehn Teilnehmern der CONMEBOL nahmen auch sechs Mitglieder der CONCACAF am Turnier teil.

Mit der Ausgabe der Copa América 2020 sollte ursprünglich die Austragung des Turniers auf gerade Jahreszahlen im Rhythmus von vier Jahren umgestellt werden und damit an den Rhythmus der Fußball-Europameisterschaft angeglichen werden. Außerdem hätte das Turnier zum ersten Mal in zwei Ländern stattfinden sollen. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde die Austragung der Copa América in das Jahr 2021 verlegt. Im Mai 2021, wenige Wochen vor Turnierstart, schieden wegen der jeweiligen nationalen Pandemiegeschehen, Kolumbien und Argentinien als Gastgebernationen aus – und Brasilien sprang als neuer Gastgeber ein.

Erstteilnahmen

Die Turniere im Überblick 

* Copa America Centenario – Sonderausspielung des Wettbewerbs.

Ranglisten

Sieger 

1925 nahmen nur drei Mannschaften teil. 1975, 1979 und 1983 fand kein Spiel um Platz 3 statt.

Teilnahmen 

 Stand: 2019
 kursiv: eingeladene Mannschaften

Ausrichter

Rekorde 

Stand: 10. Juli 2021

Teilnahmen und Endrundenplatzierungen 

Erklärung:
 VR = Aus in der Vorrunde, VF = Aus im Viertelfinale, HF = Aus im Halbfinale (kein Spiel um Platz 3), Q (Qualifikation, nur 1967)

Ewige Endrunden-Tabelle 

Stand: 27. Juni 2016 (nach Finale der Copa America 2016)

Die Rangfolge ist nach der Drei-Punkte-Regel errechnet. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, werden als Unentschieden gewertet.

Varia 

* Werte inklusive der vier Qualifikationsspiele; in Klammern ohne diese. ** Kein Endrundenturnier in einem Gastgeberland. *** Copa America Centenario – Sonderausspielung des Wettbewerbs.

Weblinks 

 rsssf.com: The Copa América Archive (englisch)
 iffhs.de: Copa America – Statistics and Records (englisch)

Einzelnachweise 

 
 
Erstveranstaltung 1916
Sportveranstaltung in Südamerika